

Cinema 
 Carmel – film del 2009 diretto da Amos Gitai

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Carmel-by-the-Sea – città della contea di Monterey, California
 Carmel – città della contea di Hamilton, Indiana
 Carmel – città della contea di Penobscot, Maine
 Carmel – township della contea di Eaton, Michigan
 Carmel – capoluogo della contea di Putnam, New York

Informatica 
 Carmel – prima generazione della piattaforma Centrino sviluppata da Intel

Musica 
 Carmel McCourt – cantante inglese, nota semplicemente come Carmel